Been (ledemaat)
Been (materiaal)
Been (oriëntatieloop)
Been (meetkunde)
Bot (anatomie)

Mensen met de naam Been:
Dick Been - (1914-1978), voetballer
Harry Been - voetbalbestuurder
Johan Been - (1859–1930), jeugdboekenschrijver
José Been - (1979), sportjournalist
Mario Been - (1963) voetbalcoach, voormalig profvoetballer 
Michael Been - (1950–2010), Amerikaans zanger en musicus